Halász Sándor (1859–1918) közgazdász, újságíró
 Halász Sándor (1892–1976) erdélyi magyar újságíró
 Halász Sándor (1934) villamosmérnök, tanszékvezető egyetemi tanár
 Halász Sándor (1967) labdarúgó, kapus (Vác)